Удальцов — русская фамилия. Женская форма Удальцова.

Известные носители 
 
 Удальцов, Алексей Иванович (1909—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Удальцов, Аркадий Петрович (род. 1936) — журналист, главный редактор газет «Московский комсомолец» (1968—1974) и «Литературная газета» (1991—1998).
 Удальцов, Ефим Григорьевич (1922—1973) — советский военный лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 
 Удальцов, Игорь Александрович (1928—1973) — советский валторнист и музыкальный педагог.
 Удальцов, Сергей Станиславович (род. 1977) — российский политический деятель, лидер движения «Авангард Красной Молодёжи», внук И. И. Удальцова.

Киногерои 
 Аркадий Удальцов — герой телесериала «Дочки-матери».
 Сергей и Павел Удальцовы — герои фильма «Жена керосинщика».